Wyniki Grand Prix Norwegii 2004, dziewiątej, ostatniej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to trzecie zawody o Wielką Nagrodę Norwegii. Od 2005 zawody w Norwegii nie są rozgrywane.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Arnt Forland i Rune Sola). Kontuzjowanego Lukasa Drymla zastąpił zawodnik kwalifikowanej rezerwy: Joonas Kylmäkorpi. W nawiasach podano numery stałe. 

 (6) Tomasz Gollob (Polska) 
 (2) Jason Crump (Australia)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (8) Rune Holta (Norwegia)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (22) Jarosław Hampel (Polska)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (17) Hans Andersen (Dania)
 (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (15) Bjarne Pedersen (Dania)
 (20) Ales Dryml (Czechy)
 (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (14) Mikael Max (Szwecja)
 (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (13) Lukáš Dryml (Czechy) → (25) Joonas Kylmäkorpi (Finlandia)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (23) Arnt Forland (Norwegia)
 (24) Rune Sola (Norwegia)

Wyniki 

Norwegia
2004